Грязнушка — река в России, протекает по Ульяновскому району Ульяновской области. Левый приток Свияги.

География 
Река Грязнушка берёт начало неподалёку от села Ивановка, течёт на восток по открытой местности и впадает в Свиягу на южной окраине Ульяновска, у села Вырыпаевка. Устье реки находится в 253 км от устья Свияги. Длина реки составляет 18 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Свияга от истока до села Альшеево, речной подбассейн реки — Волга от впадения Оки до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Суры). Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

Код объекта в государственном водном реестре — 08010400512112100002189.

Примечания 

Притоки Свияги
Реки Ульяновского района Ульяновской области